Palomilla puede referirse a:

 Diversas mariposas:
Plodia interpunctella.
Tortrix viridana.

 El género botánico Fumaria.
El nombre común de la planta Alkanna tinctoria.
El nombre común de la planta Aquilegia vulgaris.
El nombre común de la planta Cymbalaria muralis.
El nombre común de la planta Fumaria capreolata.
El nombre común de la planta Fumaria officinalis.
El nombre común de la planta  Fumaria vaillantiiEl nombre común de la planta Linaria alpina.

 Juana Núñez de Lara, noble castellana, conocida por el sobrenombre de La Palomilla''.